Polacco est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

ordre alphabétique
  (1900-1986), acteur italien ;
  (1875-1960), chef d'orchestre italo-américain ;
 Michel Polacco (1948- ), journaliste français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien